A 2012-es GP3-szezon volt a sorozat harmadik idénye. A szezon május 12-én kezdődött a Barcelonában, és szeptember 9-én fejeződött be Monzában. A bajnok az új-zélandi Mitch Evans lett, aki két ponttal előzte meg az újonc német Daniel Abtot.

Ettől az évtől a Formula–1-ben alkalmazott pontrendszer került bevezetésre a főversenyen, az első tíz helyezett kapott pontot, és 25 pont járt a győzelemért. A sprintversenyen is megváltozott a pontozás, az első nyolc helyezett kapott pontot, a győztesnek 15 pont járt. A pole-pozícióért 4 pont, a versenyeken futott leggyorsabb körért pedig 2 pont járt.

Ez volt az első olyan szezon a széria történetében, amikor női pilóta is tagja volt a mezőnynek, rögtön hárman is: a szerződések bejelentésének sorrendje alapján az olasz Vicky Piria volt az első, a spanyol Carmen Jordá a második, a harmadik pedig a brit Alice Powell.

Csapatok és versenyzők

Versenynaptár 
A 2012-es versenynaptárat 2011. december 16-án hirdették ki.

Eredmények

A bajnokság állása 
Főversenyen szerezhető pontok

Sprintversenyen szerezhető pontok

Az első versenyre elért pole-pozícióért plusz 4 pont, a leggyorsabb körért az első és a második versenyen is plusz 2 pont jár.

Versenyzők

Csapatok

Jegyzetek

Külső hivatkozás 
 A sorozat hivatalos weboldala

GP3
GP3